Bezimienny – bohater gry Planescape: Torment
 Bezimienny – bohater serii gier Gothic
 Bezimienny – bohater filmu Hero